Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom dHMS Spartan, d'après Sparte, une ancienne ville grecque du Péloponnèse :
 l', une frégate lancé en 1806 et démoli en 1822 ;
 l'HMS Spartan, un navire commandé en 1824 au chantier HMNB Devonport mais il sera annulé en 1831 ;
 l', un navire lancé en 1841 et vendu pour démolition en 1862 ; 
 l', un sloop de classe Eclipse lancé en 1868 et vendu pour démolition en 1882 ; 
 l', un croiseur de classe Apollo lancé en 1891 et vendu pour démolition en 1931 ; 
 l', un croiseur léger de classe Dido lancé en 1942 et coulé en 1944 ; 
 l', un sous-marin nucléaire de classe Swiftsure lancé en 1978 et retiré du service en 2006. 

Spartan